Prusy – (łac. Prussia, Borussia, Prutenia, niem. Preußen) – region historyczny między dolnym Niemnem a dolną Wisłą, w średniowieczu zamieszkany przez plemiona Prusów i zajęty w XIII przez zakon krzyżacki. Dziś podzielony między Polskę (województwo warmińsko-mazurskie) a Rosję (obwód kaliningradzki).
 Prusy – wspólna nazwa państw istniejących kolejno na historycznych terenach Prus i innych:
 Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach – państwo zakonu krzyżackiego ze stolicą w Malborku, powstałe po podboju Prus
 Prusy Zakonne – państwo zakonu krzyżackiego ze stolicą w Królewcu, nazwane tak w 1466 w odróżnieniu do Prus Królewskich przyłączonych do Polski;
 Prusy Książęce – inaczej Księstwo Pruskie, czyli państwo powstałe w 1525 z Prus Zakonnych, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego;
 Brandenburgia-Prusy – państwo istniejące w latach 1618–1701, będące unią Księstwa Pruskiego i Brandenburgii;
 Królestwo Prus – państwo istniejące w latach 1701–1918, a od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego
 Prusy – kraj związkowy istniejący w latach 1919–1947.
 Krainy historyczne wewnątrz dawnych Prus:
 Prusy Górne
 Prusy Dolne
 Prowincja w ramach Korony Królestwa Polskiego:
 Prusy Królewskie
Ziemie i prowincje niemieckie:
 Prusy Wschodnie
 Prusy Nowowschodnie
 Prusy Zachodnie
 Prusy Południowe
 Prowincja Prusy
 Miejscowości we Francji:
 Prusy – miejscowość i gmina w regionie Szampania-Ardeny
 12 miejscowości w Polsce:
 Prusy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice
 Prusy – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów
 Prusy – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Prusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Prusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice
 Prusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Prusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Kampinos
 Prusy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Prusy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Prusy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Prusy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin
 Prusy – dawna miejscowość należąca do gminy wiejskiej Prusy w powiecie lwowskim II Rzeczypospolitej
 Sulewo-Prusy – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz
 Miejscowość na Słowacji:
 Prusy – wieś w powiecie Bánovce nad Bebravou
 Miejscowości na Białorusi
 Prusy – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
Miejscowości na Ukrainie:
 Prusy — wieś koło Lwowa, obecna nazwa Jampol
 Prusy — wieś w obwodzie lwowskim, obecna nazwa Bystrycia.

Zobacz też 
 Prusowie
 Warmia
 Mazury
 Armia Prusy

Linki zewnętrzne